Pont (mitologija), bog mora u grčkoj mitologiji, sin Geje, rođen bez začeća, Uranov brat.

Pojmovi vezani uz crnomorsku regiju Pont:
 Pont (regija), regija u Turskoj, uz južnu obalu Crnog mora
 Pont (kraljevstvo), kraljevstvo koje je osvojila Rimska Republika 63. pr. Kr./64. pr. Kr.
 Pont (rimska provincija), rimska provincija
 Pontska Republika, kratkovječna država Pontskih Grka u sjeveroistočnom dijelu današnje Turske od 1917. do 1919.